Colonia la Guadalupana kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia la Guadalupana, Morelos, ort, Atlatlahucan, 
 Colonia la Guadalupana, Guanajuato, ort, Acámbaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar